Становское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область 
 Становское сельское поселение — входит в Кетовский район
 Становское сельское поселение — входит в Целинный район

Омская область 
 Становское сельское поселение — входит в Большеуковский район Омской области

Орловская область 
 Становское сельское поселение — входит в Орловский район